Leeson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Sefton Leeson
 Kevin E. Leeson